Irby kan syfta på:

 Irby, Merseyside, ort i England, Storbritannien
 Irby in the Marsh, ort och civil parish i Lincolnshire, England, Storbritannien
 Irby upon Humber, ort och civil parish (benämnd Irby)  i Lincolnshire, England, Storbritannien